Il singolare del BMW Open 1983 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Tomáš Šmíd ha battuto in finale Joakim Nyström 6–0, 6–3, 4–6, 2–6, 7–5

Teste di serie

  Tomáš Šmíd (campione)
  Mel Purcell (primo turno)
  Shlomo Glickstein (primo turno)
  Mike De Palmer (secondo turno)

 Fernando Luna (quarti di finale) 
 Pavel Složil (quarti di finale) 
n/a
 Jairo Velasco, Sr. (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

BMW Open 1983